Сергей Каштанов:
* Каштанов, Сергей Анатольевич (род. 1968) — генерал-майор.
 Каштанов, Сергей Михайлович (род. 1932) — российский историк.